Тест Ку́пера — общее название ряда тестов на физическую подготовленность организма человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США. Наиболее известна разновидность, заключающаяся в 12-минутном беге: пройденное расстояние фиксируется, и на основе этих данных делаются выводы в спортивных или медицинских целях. Кеннет Купер создал более 30 подобных тестов, однако именно этот широко используется в профессиональном спорте, например, футболе. При выполнении теста задействуется 2/3 мышечной массы. Учитывая, что в беге на 5000 м мировой рекорд принадлежит Джошуа Чептегеи и равен 12:35,36, то при беге на 12 минут он преодолел бы около 4800 м.

Результаты теста Купера в беге можно использовать для косвенной оценки максимального потребления кислорода (МПК) используя формулу:

где d12 - это дистанция (в метрах), пройденная за 12 минут.

Также тест Купера может подразумевать 12-минутную езду на велосипеде или 12-минутное плавание.

Также существует тест Купера на силовую выносливость, который включает в себя 4 повтора следующего комплекса упражнений: 

 10 отжиманий и остаёмся в упоре лёжа;
 10 подносов ног к рукам (похоже на упражнение «лягушка».
 10 складываний на пресс (поднятие ноги и туловища одновременно)
 10 подпрыгиваний со сменой ног, касаясь коленом земли;

Сам Купер не рекомендовал использовать этот тест для не подготовленных людей старше 35 лет.

См. также 
 Максимальное потребление кислорода
 Анаэробный порог

Ссылки 
 Тесты Купера. Подробное руководство.
 Отрывок из книги Купера «Аэробика для хорошего самочувствия»

Примечания 

Терминология лёгкой атлетики
Фитнес
Спортивная терминология
Спортивная физиология
Бег